Ayers Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Ayers Lake (Michigan)
 Ayers Lake (New York)
 Ayers Lake (Oregon)